«Дикий тростник» () — французская кинодрама 1994 года режиссёра Андре Тешине. Классический фильм о взрослении, первом сексуальном опыте и дружбе, который в 1995 году получил 4 премии «Сезар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссёрскую работу.

Сюжет 
Провинциальная Франция, конец лета 1962 года. Франция находятся в состоянии войны с Алжиром, которая только слабым эхом доходит до города. Четверо лицеистов входят в возраст взросления, который пробуждает чувства и мысли. Франсуа, меланхолический выпускник школы, встречает в интернате алжирца Сержа. Между этими двумя очень разными личностями устанавливаются дружеские отношения. Франсуа обнаруживает, что дружба превратилась в чувство, которого он раньше не знал. Ребята проводят ночь, но для Сержа это лишь приключение. На самом деле он испытывает влечение к Маите, близкой подруге Франсуа и дочери испанских учителей-коммунистов.

Отношения в этом любовном треугольнике усложняются с появлением Анри, репатрианта из Алжира, радикального в политических взглядах. Он привозит с собой ненависть, считая французов предателями и коммунистами. Четверка друзей оказывается перед необходимостью определиться как со своими чувствами, так и с политическими взглядами.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 «Дикий тростник» на сайте oKino.ua
 «Дикий тростник» на сайте AlloCiné

Фильмы-драмы Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы Андре Тешине
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы Les Films Alain Sarde
Фильмы Canal+